Mondotek — хаус и электро группа из Германии, которая начала свою карьеру во Франции. Её участниками являются Дэнни Даагард (нем. Danny Daagard) и Стив Моран (нем. Steve Morane). Их самый популярный хит - «Alive!» (букв. Живой). Также известны благодаря своему ремиксу на композицию группы Jakarta — One Desire.

Дискография

Примечания 

Музыкальные коллективы Германии